Diguel peut désigner :
Diguel, la localité et le chef-lieu du département de Diguel au Burkina Faso
Le département de Diguel dans la région Sahel dont Diguel est le chef-lieu
Diguel, la localité située dans le département de Tongomayel au Burkina Faso

Homonymie de localités